Мужская сборная команда Пуэрто-Рико по волейболу  — команда, представляющая Пуэрто-Рико на международных соревнованиях по волейболу. Управляется Пуэрто-риканской федерацией волейбола.  В рейтинге Международной федерации волейбола занимает 21-е место.

Выступления на Чемпионатах мира

Выступления на Чемпионатах Северной Америки

Выступления на Кубках мира

Выступления в Мировой лиге

Примечания

Ссылки 
Профиль сборной Пуэрто-Рико на сайте Чемпионат мира 2014

Пуэрто-Рико
Волейбол в Пуэрто-Рико
Волейбол